Název ingrijština (nebo také inkerština, inkerijština) může znamenat:
 Ingrijská finština – jihovýchodní nářečí finštiny, jímž mluví Ingrijští Finové
 Ižorština (finsky inkeroinen) – jazyk, jímž mluví Ižorové